Mirco Braccini est un directeur artistique et photographe de mode italien né en 1959 à Milan.

Biographie 
Mirco Braccini naît à Milan le  et obtient son Diplôme de Maître d’Arts Graphique en 1977. Il devient alors assistant du Directeur Artistique de Vogue Italia, Alberto Nodolini, pour le graphisme. 

Mirco Braccini a publié plus d'un millier de photos pour les magazines les plus prestigieux du monde. Il se considère comme un témoin des plus grandes stars de la grande époque Hollywoodienne qui ont fortement influencé le cinéma et le monde artistique. 

Parmi les plus célèbres : l'actrice française Annie Girardot qui a obtenu le César de la meilleure actrice pour les Misérables de Claude Lelouch. Sammy Davis Jr artiste américain, inimitable danseur, chanteur, acteur et musicien (vibraphone, trompette et batterie). L'auteur, compositeur, interprète Françoise Hardy. L'une des chorégraphes les plus renommées au monde Pina Bausch. L'actrice hollywoodienne d'origine suédoise Ingrid Bergman qui a imposé en quelques films son immense talent dans Intermezzo en 1936,  Jekyll et .Hyde de Victor Fleming, Hantise de Cukor en 1944 qui lui vaut son premier Oscar. L'actrice américaine Nancy Allen, qui a fait sa première apparition au cinéma à l’âge de 12 ans dans Money in my pocket, elle interprète toute une série de rôles : "Crazy Day", "Carrie" de Brian de Palma, "Sweet Revenge", "Robocob"… Elle a reçu le Goldent Award pour son interprétation dans Pulsions. 

Lors d’une prise de vues, Mirco Braccini cherche toujours à faire émerger l’esthétique du sujet. Il définit d’ailleurs la photographie comme un compromis entre la réalité du moment et la capacité à rendre esthétique la photo d’une manière générale par l’angle de vue choisi, son cadrage etc.

Parcours Professionnel 
En 1979, il fait des études sur le Flash électronique à Venise avec l’ingénieur Edgerton de l’Université MIT États-Unis (Inventeur du flash électronique).

En 1979 il devient Directeur Artistique de l’Agence Point de Vue en Italie jusqu'en 1988.

En 1980, il travaille comme photographe à Elle avec la journaliste Anne Chabrol et réalise les portraits de célébrités, comme Françoise Hardy, Adriano Celentano,Ugo Tognazzi,Claudia Cardinale.

En 1981, il travaille comme photographe à Harper's Bazaar et est le portraitiste des Stars ; il prendra notamment en photo Nancy Allen, Mireille Matthieu, Annie Girardot, Sammy Davis Jr, Françoise Handy, Pina Bausch, Ingrid Bergman, John Starsberg de l’Actor’s Studio de New York.

En 1982, il obtient sa carte de journaliste.

De 1981 à 1988, il signe tout une série de campagnes publicitaires publiée dans les magazines de mode : Vogue, Max, Cosmopolitan, Elle, Vogue Pelle, L’Uomo Vogue, Grazia, Glamour, etc.

En 1986, il perfectionne ses études à l’école Nationale de la photographie de Arles et il apprend la réalisation vidéo avec Matt Mauhrin (Maître américain, Réalisateur de vidéo clip de stars de la pop).

De 1988 à 1992, il devient Directeur Artistique de l'Agence Leo Brak.
 
De 1993 à 1995, il réalise des catalogues publicitaires de mode: Piano Piano Dolce Carlotta, Deco by Dolce & Gabbana etc.

Depuis 1995, il réalise tous les visuels des collections du chausseur Berluti (groupe LVMH), premier chausseur sur le marché des souliers de luxe pour homme.

En 1998, il complète sa formation dans  la  photo numérique à l'école de Birmingham en Angleterre

En 2001, il est le photographe exclusif de la soirée du magazine Monsieur Italie, à Naples, rendant hommage à Olga Berluti

Le magazine de mode MUGpublie en 2003 une édition spéciale Mode Internationale, dans laquelle le photographe Mirco Braccini collabore et fait la publicité pour les chaussures anglaise Alden MasterWorks et réalise les photos-témoignages d'Olga Berluti dans un article nommé « Napoli Mon Amour ».
 
En 2004, il participe à différents séminaires de montage vidéo, de caméraman et de technicien du son organisés par l'école du cinéma de Milan,il illustre également de ses photos l'article « A tu per tu con il Signore delle Pelli » parut dans I Maestri Di Sutor Art. 

En 2005, un reportage-photo parut dans Informazione est consacré à la biographie et au travail reconnu du photographe Mirco Braccini 

En 2006, lors du quarantième anniversaire de la créatrice Olga Berluti, Mirco Braccini, couvre cet évènement qui a lieu dans la mythique boutique Berluti, Rue Marbeuf à Paris et qui paraîtra dans une édition spéciale du magazine Monsieur. 

Au cours de l'année 2007, l'artiste Mirco Braccini a pu exprimer tout son professionnalisme et sa créativité lors de multiples reportages-photos, effectué en collaboration avec le magazine Monsieur Italie. 

En , il est le photographe officiel de la nouvelle collection StefanoBi du groupe LVMH. En avril, il fait un reportage-photo du célèbre restaurant de la Place des Vosges L'Ambroisie à Paris. En septembre, il fait le portrait du PDG de Movimoda, Reggio Emilia et réalise en novembre une publicité pour le magazine SpiritodiVino.

Annexes

Notes et références

Lien externe 

  Site officiel de Mirco Braccini

Photographe de mode
Photographe italien du XXe siècle
Photographe italien du XXIe siècle
Naissance en janvier 1959
Collaborateur de ELLE